Val Mara steht für:

 Val Mara TI, Gemeinde des Bezirks Lugano des Kantons Tessin in der Schweiz
 Val Mara (Tal), Tal im Kanton Tessin in der Schweiz